

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.

Древняя Греция 
 26-я Олимпиада.
 676—672 (ол. 26) — Учреждение вседорийского праздника Аполлона Карнейского.
 676—672 — Акме Терпандра (поэт-кифаред с Лесбоса).

Древняя Месопотамия 
 Бесполезный поход ассирийцев в Центральную Аравию. Победа над восемью арабскими шейхами.

Китай 
 18-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 В 3 луне в Лу отмечено солнечное затмение (Сыма Цянем не упоминается). По современным данным, затмение произошло 15 апреля 676 года до н. э. 
 Летом жуны напали на западные границы Лу, луский князь прогнал их в Цзи-си.
 Осенью в Лу явилось речное привидение.
 В Цинь впервые установили периоды фу, принесли жертвы, стали вывешивать шкуры собак на воротах против ядовитых насекомых.
 Умер князь Цинь Дэ-гун, похоронен в Ян, ему наследовал старший сын Сюань-гун (эра правления 675—664).
 Чжоуский ван женился на княжне из Чэнь, сделав её государыней.

См. также

Примечания